Эльтыаул — покинутый аул в Шаройском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен на левом берегу реки Шароаргун, к северо-западу от районного центра Химой.

Ближайшие населённые пункты и развалины бывших аулов: на северо-западе — село Цеси и бывший аул Хуты-Кажа, на северо-востоке — село Кири, на юго-западе — бывшие аулы Говолдой и Хиндушты, на юго-востоке — бывшие аулы  Умарджело, Кататлы и сёла Химой, Чайры, на востоке — бывший аул Цейкара, на западе — бывший аул Джагалдей.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Шаройского района